Maceió (microregio), een microregio in de Braziliaanse deelstaat Alagoas
 Maceió (stad), een stad en gemeente in deze microregio